Дама Фели́сити Лотт (; род. , Челтнем) — британская певица (сопрано).

Биография 
Начала учиться игре на фортепиано и скрипке в 5 лет, вокалу — в двенадцать. Окончила Королевский колледж Холлоуэй Лондонского университета (классическая и романская филология). Затем училась в консерватории Гренобля, в Королевской Академии музыки в Лондоне. Дебютировала в 1975 году в опере Генделя «Птоломей».

Творчество 
Исполняла ведущие партии в операх Моцарта, Р. Вагнера, Р. Штрауса, Оффенбаха, Пуленка, Бриттена, Хенце, произведениях Баха, Вивальди, Малера и др. Известна также как исполнительница песен английских, французских и немецких композиторов. Выступала и записывала диски с Й. Бостриджем и др.

Признание 
Почётный доктор нескольких университетов Великобритании. Награждена офицерской степенью Ордена искусств и литературы (1994) и кавалерской степенью Ордена Почётного легиона (2001), возведена в достоинство дамы-командора Ордена Британской империи (DBE, 1996). В 2003 году получила почётный титул «Баварская камерная певица» (). В 2007 году удостоена премии «Виктуар де ля мюзик» за вклад в пропаганду французской музыки.

Примечания

Ссылки 
 Личный сайт Фелисити Лотт,,
 Дискография
 Биография и фотографии

Академические музыканты Великобритании
Сопрано
Лауреаты премии Echo Klassik